

Mythologie 
 Les Gorgones, créatures fantastiques malfaisantes.

Biologie 
 Les gorgones, ordre de coraux.
 La gorgone, espèce de papillon diurne de la famille des nymphalidés.

Astronomie 
 Gorgonéion, petit astéroïde de , satellite de (93) Minerve.

Bateau 
 La Gorgone est une corvette à roues naufragée le  sur le phare des Pierres Noires.